

Géographie 
Ghulja peut faire référence aux Chine à :
 La ville-district de Yining () ou en , , dans la région autonome du Xinjiang, en Chine ;
 le Xian de Yining ( ; , ), de la région autonome du Xinjiang en Chine.